Апостолюк — українське прізвище. 

Відомі носії:
 Апостолюк Владислав Володимирович — український футболіст, півзахисник данського клубу «Фремад Амагер».
 Апостолюк В'ячеслав Володимирович — український лікар, педагог. Учасник німецько-радянської війни. Кандидат медичних наук (1964). Відмінник охорони здоров’я УРСР (1966).

Примітки